Station Bellevue (Meudon)
Station Bellevue (Denain)
Station Bellevue (Berlijn)
Station Bellevue (La Chaux-de-Fonds)